De World Seniors Darts Matchplay 2022 was de eerste editie van de World Seniors Darts Matchplay, een darttoernooi voor spelers met een leeftijd boven de vijftig jaar. De organisatie was in handen van de World Seniors Darts Tour, MODUS Sports en Snooker Legends. Van 1 tot en met 3 juli 2022 vond het toernooi plaats in de Bonus Arena te Kingston upon Hull. De Schot Robert Thornton wist na de World Seniors Darts Championship 2022 ook deze titel te winnen door Engelsman Phil Taylor met 12-10 in legs te verslaan in de finale.

Deelnemers
Aan de Matchplay deden 20 spelers mee. Zeventien spelers ontvingen een wildcard. Een plaats ging naar de hoogst gerankte nog niet geplaatste speler op de World Seniors Darts Tour ranking. De twee overige plaatsen gingen naar de winnaars van de kwalificatietoernooien.

Uiteindelijke deelnemersveld
Alfabetisch geordend naar achternaam. Leeftijd tijdens toernooi tussen haakjes.

Genodigden
  Martin Adams (66)
  Bob Anderson (74)
  Lisa Ashton (51)
  Ronnie Baxter (61)
  Larry Butler (64)
  Keith Deller (62)
  Peter Evison (58)
  Trina Gulliver (52)
  Deta Hedman (62)

  Terry Jenkins (58)
  John Lowe (76)
  Peter Manley (60)
  Tony O'Shea (61)
  Kevin Painter (54)
  John Part (56)
  Phil Taylor (61)
  Robert Thornton (54)

Gekwalificeerden
  Brian Dawson (53)
  Paul Hogan (58)

Nummer 1 Ranking
  Colin McGarry (56)

Speelschema

Televisie
In het Verenigd Koninkrijk waren de BBC en BT Sport in het bezit van de uitzendrechten. In Ierland gold dat voor Virgin Media. SPORT1 bezat de uitzendrechten voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Darts in 2022
Dartswedstrijd in Engeland